Джонатан Палмър () 7 ноември 1956 в Лондон, Великобритания е Британски състезател от Англия. Той участва в 83 състезания във Формула 1 и печели 14 точки, също и една най-бърза обиколка.

Резултати от Формула 1 

† 1-ва позиция за трофея Джим Кларк за нормални атмосферни двигатели.

Източници 
 

Британски пилоти от Формула 1